Catherine Murphy (kunstenaar), geboren 1946, Amerikaans kunstenaar
 Catherine Murphy (politicus) (geboren 1953), Iers politicus
 Catherine Murphy (vervalser) (overleden 1789), geëxecuteerd op de brandstapel
 Catherine Murphy (atleet) (geboren 1979), Brits atleet
 Catherine Murphy (zangeres), sopraan
 Catherine Murphy (filmmaker), Amerikaanse documentariemaker
 Catherine J. Murphy
 Cathy Murphy (geboren 1967), Brits actrice
 Cathy Murphy (cricketer) (geboren 1983), Ierse cricketspeler